Elm Springs – città dell'Arkansas
Elm Springs – comunità del Dakota del Sud